Adrar – miasto w Algierii
 Adrar – prowincja Algierii
 Adrar – masyw górski w Algierii
 Adrar Afao – szczyt górski w Algierii
 Adrar – płaskowyż w północnej Mauretanii
 Adrar – region Mauretanii
 Adrar des Iforas – płaskowyż w północno-wschodnim Mali